Фёдор Сергеевич Солодовников (1910—1948) — советский учёный (агроном), лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился на территории Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне — Белебеевский район Башкортостана) в бедной крестьянской семье.

Окончил Среднеазиатский фруктово-овощной институт (1937), находился на научно-исследовательской работе.

С 1941 г. член Президиума Казахского филиала Всесоюзной сельскохозяйственной академии наук (секция селекции фруктов и овощей).

Научно обосновал возможность получения полноценных урожаев картофеля при его посадке верхушками продовольственных клубней. Разработал технологию выращивания картофеля из семян.

Публикации:
 О летних посадках картофеля [Текст] / Ф. С. Солодовников, канд. биол. наук. — Алма-Ата : КазОГИЗ, 1948 (гостип. № 1 Упр. изд-в и полиграфии). — 44 с.; 20 см. — (Б-чка колхозника/ Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. Казах. филиал).
 Выращивание картофеля из семян [Текст] / Ф. С. Солодовников, лауреат. Сталинской премии. — Алма-Ата : КазОГИЗ, 1947 (гостип. № 2 Упр. полиграфии и изд-в). — 44 с., без тит. л. : ил.; 21 см.

Лауреат Сталинской премии первой степени — за научную разработку и внедрение в сельское хозяйство способа посадки картофеля верхушками продовольственных клубней.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Погиб 30 сентября 1948 года в результате авиационной катастрофы (вместе с ним погибли Карим Мынбаев и директор Казахского института земледелия К. Б. Бабаев). Похоронен в братской могиле вместе с другими жертвами авиакатастрофы на Центральном кладбище Алматы.

Примечания

Источники 
 Алматинские улицы. Справочная энциклопедия. — Алматы: издательство «ИП Волошин», 2009. ISBN 978-601-7157-18-0
 Фото

Учёные СССР
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты